Mistrzostwa Świata B w Piłce Ręcznej Mężczyzn 1992 – ósme mistrzostwa świata B w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej organizowany przez IHF służący jako kwalifikacja do MŚ 1993. Odbył się w dniach 19–29 marca 1992 roku w Austrii.

Faza wstępna

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza zasadnicza

Grupa I

Grupa II

Mecze o miejsca 13–16

Faza pucharowa 
Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

1992
1992 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Austrii
1992 w Austrii